Рождённый в СССР:

 Рождённый в СССР — альбом группы DDT
 Рождённый в СССР — мелодрама режиссёра Валерия Рожнова (2010)

См. также 
 Рождённые в СССР (сериал) — английский документальный сериал Сергея Мирошниченко
 Рождённые в СССР (телепередача) — ежедневная ТВ-передача канала «Ностальгия» (ведущий Владимир Глазунов)